B.C. Rich é uma marca conhecida no campo da produção de guitarras e guitarras-baixo.

As guitarras da marca destacam-se como os instrumentos pré-eminentes para os guitarristas de hard rock e de heavy metal. Reconhecida pela alta qualidade de manufatura e pelos formatos inovadores dos seus instrumentos, a B.C. Rich continua a ganhar seu espaço na história do Rock and roll capturando a imaginação dos guitarristas do mundo inteiro. Cada modelo apresenta uma sonoridade específica e todos deles têm marcado, sucessivamente, presença no mundo da música devido à boa estabilidade de som que os instrumentos da B.C. Rich mantêm. Na grande maioria da gama das guitarras da marca, estas destacam-se para o campo de um som 'pesado' e forte, daí serem reconhecidas no meio dos estilos musicais derivados do metal.

Modelos 
Os modelos produzidos:

 ASM/Assassine
 Beast
 Bich
 Eagle
 Ironbird
 Mockingbird
 Stealth
 V
 Virgin
 Virgo
 Warbeast
 Warlock

Fabricantes de instrumentos musicais dos Estados Unidos